bagatela – rzecz bez znaczenia

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bagatela – część wsi Gruszka Duża w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Bagatela – osada leśna  w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Bagatela – zespół pałacowy w gminie Ostrów Wielkopolski
 bagatela – krótki utwór, zwykle fortepianowy, o pogodnym nastroju
 bagatela – pałacyk, zwykle w ogrodzie, modny w XVIII–XIX w.
Bagatela – dawny folwark na Białorusi

Zobacz też 
 Teatr Bagatela
 Ulica Bagatela w Warszawie
 s/y Bagatela